João Gonçalves Zarco (vers 1390 - 1470), un navigateur portugais.
 Johann Zarco (1990 -), un pilote de moto français.